Trevor Murphy (né le  à Windsor, dans la province de l' Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec les Petes de Peterborough dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012 || Petes de Peterborough || LHO ||60 ||1 ||19 ||20 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Petes de Peterborough || LHO ||23 ||2 ||2 ||4 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Spitfires de Windsor || LHO ||42 ||7 ||17 ||24 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Spitfires de Windsor || LHO  ||51 ||8 ||21 ||29 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Spitfires de Windsor || LHO ||59 ||24 ||39 ||63 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Admirals de Milwaukee || LAH ||59 ||11 ||21 ||32 ||37 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH ||75 ||12 ||21 ||33 ||92 ||3 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH ||48 ||8 ||18 ||26 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||11 || 2|| 7|| 9||4 ||9 ||1 ||5 ||6 ||25
|-
|2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||8 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH  ||27 ||5 ||8 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||37 ||3 ||15 ||18 ||48 ||16 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL ||60 ||10 ||17 ||27 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 17|| 0|| 8|| 8|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 21 || 2 || 6 || 8 || 8 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 26|| 6|| 13|| 19|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || || 

|8 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

UHC-17 

 Il remporte la médaille de bronze en 2012.

Transactions en Carrières 

 Le , il signe avec les Predators de Nashville.

 Le , il est échangé aux Coyotes de l'Arizona par les Predators de Nashville avec Pierre-Cédric Labrie en retour de Tyler Gaudet et de John Ramage.

 Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les  Coyotes de l'Arizona en retour de Giovanni Fiore.

Références 

Naissance en juillet 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du HC Red Star Kunlun
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Sibir Novossibirsk